O46 steht für:
 O46, ICD-10-Code für eine präpartale Blutung während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O46, FAA-Code für den Weed Airport in Weed, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O-46 steht für:
 Douglas O-46

O46